Hauptstern steht für:
 den hellsten Stern eines Sternbildes
 den helleren der beiden Sterne eines Doppelsterns